Ocelot peut faire référence à :
 Revolver Ocelot, un personnage de jeu vidéo de la série Metal Gear ; 
 Gpuocelot, un framework de compilation dynamique pour kernel PTX CUDA ; 
 Oneiric Ocelot, la version 11.10 du système d'exploitation Ubuntu.
 HMS Ocelot, un sous-marin de la Royal Navy.

Êtres vivants
 l'ocelot (nom binominal : Leopardus pardalis), un félin qui vit en Amérique du Sud et en Amérique centrale ;

Humains
Catherine Ocelot
 Michel Ocelot, un réalisateur français ;

Voir aussi
Oslo